Tigré pode se referir a:

 Tigrés - povo que habita a Eritreia e a Etiópia
 Língua tigré - língua falada por este povo
 Região Tigré - subdivisão política da Etiópia habitada principalmente por este povo

Desambiguação